Séjourné ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Séjourné (* 1961), französischer Komponist und Perkussionist
 Laurette Séjourné (1914–2003), franco-mexikanische Altamerikanistin
 Paul Séjourné (1851–1939), französischer Bauingenieur, Eisenbahn- und Brückenbauer
 René Séjourné (1930–2018), französischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Saint-Flour
 Stéphane Séjourné (* 1985), französischer Jurist und Politiker